Navès, municipi del Solsonès
 Navés, municipi francès situat al departament del Tarn i a la regió de Migdia-Pirineus
 Naves (Allier), municipi francès, a la regió d'Alvèrnia
 Naves (Corresa), municipi francès a la regió de Llemosí
 Naves (Nord), municipi francès, situat a la regió de Nord – Pas de Calais
 Nâves-Parmelan, municipi francès del departament de l'Alta Savoia, a la regió de Roine-Alps